Пипков — фамилия; имеет женскую форму Пипкова.
 Пипков, Любомир (1904—1974) — болгарский композитор
 Пипков, Панайот (1871—1942) — болгарский композитор, автор песен, хоровой дирижёр, актёр, драматург.